Sada ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Sada (A Coruña), Ort in Galicien, Spanien
 Sada (Navarra), Ort in Navarra, Spanien
 Sada (Südafrika), Ort in Südafrika
 Sa'da, Stadt im gleichnamigen jemenitischen Gouvernement
 Gouvernement Saʿda, Gouvernement im Jemen
 Sada (Mayotte), Ort auf Mayotte, Frankreich
 Kanton Sada, Kanton im Übersee-Département Mayotte, Frankreich
 Sada (Shimane), Ort im Distrikt Hikawa, Japan
 Sada (Afghanistan), Ort in der Provinz Nangarhar, Afghanistan
 Sada (Aserbaidschan), Ort in Nachitschewan, Aserbaidschan
 Sada (Tschepza), ein Nebenfluss der Tschepza in Russland

Sada ist der Familienname folgender Personen:
 Abe Sada (1905–??), japanische Prostituierte
 Ali Al-Sada (* 1961), katarischer Fußballspieler
 Daniel Sada (1953–2011), mexikanischer Autor und Poet
 Eugenio Garza Sada (1892–1973), mexikanischer Geschäftsmann und Philanthrop
 Fahim Abd al-Sada (* 1955), irakischer Leichtathlet
 Georges Sada (* 1939?), irakischer Politiker
 Giò Sada (* 1989), italienischer Popsänger
 Keiji Sada (1926–1964), japanischer Schauspieler
 Khaled Al-Sada (* 1967), bahrainischer Segler
 Masashi Sada (* 1952), japanischer Sänger
 Mohamed Al-Sada (* 1957), bahrainischer Segler
 Sōtarō Sada (* 1984), japanischer Fußballspieler
 Víctor Sada (* 1984), spanischer Basketballspieler

Sada ist des Weiteren
 die Bezeichnung eines iranischen und zoroastrischen Festes, siehe Sadeh-Fest

SADA ist die Abkürzung der:
 South Australian Debating Association

Siehe auch:
 Zada

Abkürzung